Гран-при Бельгии (, ) — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

История 

Впервые Гран-при Бельгии состоялся в 1925 году на трассе Спа-Франкоршам, проложенной по дорогам общего пользования в районе бельгийских городов Спа, Франкоршам, Малмеди и Ставелот. Первый Гран-при Бельгии выиграл Антонио Аскари (отец Альберто Аскари, будущего чемпиона мира Формулы-1  и  годов), который разбился в следующей, после победы в Гран-при Бельгии, гонке на Гран-при Франции.

В  году Гран-при Бельгии был включён в первый чемпионат мира Формулы-1. Эту гонку, которая являлась двенадцатым Гран-при Бельгии, выиграл Хуан-Мануэль Фанхио на Alfa Romeo.

На быстрой и длинной (длина круга более 14 километров) трассе Спа-Франкоршам нередко происходили тяжелые аварии. В 1939 году в Гран-при разбился британский пилот Ричард «Дик» Симэн. Во время проведения Гран-при Бельгии 1960 года в гонке в двух различных инцидентах погибли сразу два пилота: Крис Бристоу и Алан Стейси. Бристоу погиб на 19 круге, будучи выброшен из машины после того, как он потерял управление в повороте Malmedy. Стейси погиб на 24 круге после того, как в его шлем врезалась птица. На Гран-при Бельгии 1966 года Джеки Стюарт на своем BRM попал в очень серьёзную аварию: врезавшись в сельский дом он получил переломы рук и ребер.

В результате, в  году трасса в Спа была признана не соответствующей требованиям безопасности, и Гран-при был перенесён сначала на автодром Нивель-Болер, недалеко от Брюсселя, а затем — на автодром Зольдер. Первую победу на Нивель-Болер одержал Эмерсон Фиттипальди, а на Зольдере — Джеки Стюарт. Автодром Зольдер часто вспоминают в связи с инцидентом, случившимся в 1982 году, в котором погиб Жиль Вильнёв.

Гран-при Бельгии 1984 года стал последней гонкой в Зольдере. В 1983 году Гран-при прошёл на модернизированной трассе Спа-Франкоршам (трасса была сокращена до 7 километров), и с  года неизменно проходит именно на этой трассе — в настоящее время самой длинной трассе в календаре чемпионата Формулы-1.

У самого титулованного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера с Гран-при Бельгии связаны следующие памятные даты — дебют в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года, первая победа в 1992 году, 52-я победа в 2001 (таким образом Шумахер опередил по этому показателю предыдущего рекордсмена Алена Проста), и выигрыш седьмого титула чемпиона Формулы-1 в 2004.

В 2003 году Гран-при не проводился из-за введения в Бельгии запрета на табачную рекламу, поскольку тогда спонсорское участие табачных компаний в Формуле-1 было ещё велико.

В 2006 году Гран-при в Спа не проводился из-за ремонтных работ на трассе.

Бельгийский этап — один из самых старых, интересных и престижных Гран-при.

Победители  Гран-при Бельгии

Пилоты 
Две и более победы в Гран-при Бельгии, входивших в зачёт чемпионата мира Формулы-1

Команды

По годам 
Розовым цветом отмечены гонки, не являвшиеся этапами чемпионата мира Формулы-1.

Трассы проведения Гран-при 
Указаны только трассы гонок, входивших в чемпионат мира Формулы-1

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт трассы Спа-Франкоршам
 Официальный сайт трассы Зольдер
 Гран-при Бельгии 2009 года
 Один круг по трассе (видео)

 
Бельгия